John Tarleton – colono statunitense
 John Tarleton – ammiraglio britannico